Мастер парашютного спорта СССР — звание, которое присваивал ОСОАВИАХИМ — ДОСААФ за достижения в парашютизме.

Звание было установлено 19 августа 1934 года совместным постановлением ЦК ВЛКСМ и Центрального совета ОСОАВИАХИМа для присвоения «за экспериментальную работу, за овладение парашютной техникой, за активность и инициативу в этом новом деле». Позднее были установлены нормативы, которые неоднократно менялись. Так, согласно положению, утверждённому в 1940 году, звание присваивалось парашютистам, совершившим не менее 100 прыжков, в том числе несколько высотных и с задержкой раскрытия парашюта, при условии выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» и ворошиловского стрелка II ступени; кроме того звание могло быть присвоено «за рекордные достижения или изобретения в области парашютной техники».

Нагрудные знаки к званию были утверждены 4 сентября 1934 года. Знаки различались в зависимости от количества выполненных прыжков (200 прыжков, 300 прыжков, 500 прыжков, 600 прыжков, 700 прыжков, 800 прыжков):

Постановление ЦС ОСОАВИАХИМа СССР о присвоении звания «Мастер парашютного спорта СССР» первым 14 парашютистам было оглашено на торжественном заседании во время первого слёта парашютистов Москвы 10 августа 1934 года в Тушине. Удостоверение № 1 получил один из пионеров парашютизма в СССР Л. Г. Минов; среди других удостоенных звания были и его ученики. Список:

Вскоре за первой группой звание было присвоено В. А. Александрову, П. И. Гроховскому, В. Д. Козуле, В. И. Харахонову, Г. А. Шмидту и К. Н. Холобаеву. Это были наши первые мастера парашютного спорта. 

По 1945 год звание получили 297 человек (в том числе во время Великой Отечественной войны — 134 человека). Всего мастерами парашютного спорта СССР стали несколько тысяч человек (к 1984 году — более 3500 человек).

Примечания

Ссылки 
 Кайтанов К. Ф. Под куполом парашюта. — 1984.

Спортивные звания СССР
Парашютный спорт